

Geografia 
 Basra o Bassora – città dell'Iraq
 Basra – sito archeologico del Marocco

Musica 
 Basra – album di Pete La Roca del 1965